Le mot biset peut désigner : 

 Le Pigeon biset, (Columba livia) :  une espèce d'oiseaux de la famille des Columbidés, qui comprend le pigeon domestique, la plupart des pigeons des villes, et qui subsiste également comme oiseau sauvage dans son milieu naturel original.
 Une étoffe de laine grossière, de couleur bise. Un habit de biset (Besch.1845). 

Patronymes : 
 Robert Biset, architecte français.
 Charles Emmanuel Biset, peintre flamand.
 Maxime Biset, footballeur belge.
 , un baron anglo-norman du .

Notes et références 

Homonymie